Кубок Кремля 2002 года в женском одиночном разряде проводится в седьмой раз. В основной сетке турнира 28 участниц, пятеро из которых проходят по результатам квалификации, и ещё трое получили специальное приглашение от организаторов.

Елена Докич защищала свой прошлогодний титул, но проиграла уже во втором круге.

Посев 
Первые четверо сеянных участниц начинают турнир со второго круга.

  Винус Уильямс (Второй раунд)
  Дженнифер Каприати (Отказ)
  Линдсей Дэвенпорт (Финал)
  Елена Докич (Второй раунд)

  Амели Моресмо ''(Полуфинал) 
 Мартина Хингис ''(Первый раунд) 
 Анастасия Мыскина ''(Первый раунд) 
 Сильвия Фарина Элия ''(Первый раунд) 
 Елена Дементьева ''(Второй раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2002